Edward Palmer peut désigner :
 Edward Palmer (1831-1911), médecin et botaniste américain ;
 Edward Palmer (1809-1889), homme politique canadien ;
 Edward Palmer Thompson (1924-1993), historien britannique.